Großegg  heißen:
 Großegg (Gemeinde Göstling), Ortschaft von Göstling an der Ybbs, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich
 Großegg (Gemeinde Markt Hartmannsdorf), Ort bei Markt Hartmannsdorf, Bezirk Weiz, Steiermark
 Großegg (Gemeinde Spittal an der Drau), Katastralgemeinde und Ortschaft von Spittal an der Drau, Kärnten

Siehe auch:
 Großeck
 Großenegg